Николай Мартыненко: Мартыненко, Николай Александрович (1920—1992) — старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Мартыненко, Николай Владимирович (род. 1961) — украинский политик, депутат Верховной Рады.